Bobek ist der Familienname folgender Personen:

 August Bobek-Zdaniewski (1902–1988), polnischer Flugzeugkonstrukteur
 Emil Bobek (1883–1945), tschechoslowakischer Abgeordneter der deutschen Minderheit
 Felix Bobek (1898–1938), deutscher Widerstandskämpfer
 Gertrud Bobek (1898–2000), deutsche Widerstandskämpferin und DDR-Politikerin
 Hans Bobek (1903–1990), österreichischer Geograph
 Karl Bobek (1925–1992), deutscher Bildhauer
 Nicole Bobek (* 1977), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Pavel Bobek (1937–2013), tschechoslowakischer bzw. tschechischer Country-Sänger
 Stjepan Bobek (1923–2010), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer
 Václav Bobek (1914–1980), tschechoslowakischer Autorennfahrer

Die weibliche Form des tschechischen Namens ist Bobková

Siehe auch:
 Bobeck, Gemeinde in Thüringen
 Bobeck (Begriffsklärung)